Sepik (rivier), de langste rivier van Papoea-Nieuw-Guinea
Sepik (volk), een volk dat leeft nabij de bovengenoemde rivier